Аллан Квотермейн:

 Аллан Квотермейн — персонаж цикла романов Райдера Хаггарда
 Аллан Квотермейн — один из романов цикла